Žak Mogel (ur. 2 marca 2001) – słoweński skoczek narciarski, reprezentant klubu SSK Ljubno BTC. Medalista mistrzostw świata juniorów. Drugi zawodnik Letniego Pucharu Kontynentalnego 2018. Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W grudniu 2016 zadebiutował w zawodach Alpen Cup, plasując się w Seefeld w szóstej i czwartej dziesiątce. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył 4 marca 2017, zajmując w Hinterzarten 22. lokatę. W grudniu 2017 w Seefeld po raz pierwszy zajął pozycje w czołowej dziesiątce zawodów tego cyklu (6. i 4. miejsce).

20 stycznia 2018 w Planicy zadebiutował w zawodach FIS Cup, stając na drugim stopniu podium. Na początku lutego 2018 wystartował w mistrzostwach świata juniorów w Kanderstegu – w konkursie indywidualnym zajął 8. lokatę, w zawodach drużynowych 4. pozycję, a w zmaganiach zespołów mieszanych 5. miejsce. 17 lutego 2018 po raz pierwszy w karierze stanął na podium zawodów Alpen Cup, plasując się w Kranju na 2. lokacie. Tydzień później zwyciężył w zmaganiach indywidualnych starszej kategorii wiekowej podczas OPA Games w Planicy. 10 marca 2018 w Chaux-Neuve odniósł pierwsze w karierze zwycięstwo w konkursie Alpen Cupu.

17 sierpnia 2018, w ramach letniej edycji cyklu, zdobył pierwsze w karierze punkty Pucharu Kontynentalnego, zajmując 11. lokatę w konkursie rozegranym w Szczyrku. Dzień później w Wiśle po raz pierwszy stanął na podium zawodów tej rangi (3. pozycja). Był trzeci w klasyfikacji końcowej Pucharu Beskidów 2018. Latem 2018 jeszcze trzykrotnie stawał na podium zawodów LPK (2. w pierwszym konkursie w Oslo, 3. w drugich zawodach w Zakopanem i drugi w pierwszej części rywalizacji w Klingenthal), w sumie 8 razy plasując się w czołowej „dziesiątce” zawodów tej rangi. W klasyfikacji końcowej cyklu, dzięki 513 zgromadzonym łącznie punktom, zajął 2. lokatę, przegrywając jedynie z Philippem Aschenwaldem. W październiku 2018 po raz pierwszy przystąpił do rywalizacji w zawodach najwyższej rangi – w Letnim Grand Prix w Klingenthal był 21. w kwalifikacjach, jednak ostatecznie nie wystąpił w głównej części rywalizacji, gdyż konkurs główny został odwołany.

W listopadzie 2018 został powołany na zawody Pucharu Świata w Wiśle, jednak w kwalifikacjach zajął 52. lokatę i nie awansował do konkursu głównego. Tydzień później w Ruce zadebiutował w głównej części zmagań, zajmując w konkursie rozgrywanym 24 listopada 24. lokatę, tym samym zdobywając pierwsze punkty do klasyfikacji generalnej cyklu. Dzień później po raz pierwszy uplasował się w czołowej „20” zawodów tej rangi (był 20.). W Pucharze Świata po raz ostatni wystąpił w połowie grudnia 2018, w ramach zawodów w Engelbergu i resztę sezonu 2018/2019 spędził w zawodach niższej rangi. 6 stycznia 2019 w Klingenthal pierwszy raz stanął na podium zimowej edycji Pucharu Kontynentalnego, zajmując 2. miejsce. W sumie w sezonie 2018/2019 jeszcze trzykrotnie stawał na podium konkursów tego cyklu (był 3. w Iron Mountain, Brotterode i Zakopanem) i w klasyfikacji generalnej uplasował się na 13. pozycji. W styczniu 2019 wziął także udział w mistrzostwach świata juniorów – był 5. indywidualnie i w rywalizacji zespołów mieszanych, a w konkursie drużynowym ze słoweńską kadrą sięgnął po brązowy medal.

Zarówno w letniej, jak i zimowej części sezonu 2019/2020 ani razu nie przystąpił do międzynarodowej rywalizacji w zawodach najwyższej rangi (zarówno w Letnim Grand Prix, jak i w Pucharze Świata), biorąc udział w konkursach niższych cyklów. W Pucharze Kontynentalnym tylko raz zajął miejsce w czołowej dziesiątce (był 9. w pierwszym konkursie w Predazzo w lutym 2020). W sezonie 2019/2020 dwukrotnie stał na podium zawodów Alpen Cup (zwycięstwo w pierwszym konkursie w Seefeld w grudniu 2019 i 2. lokata w Predazzo we wrześniu 2019) i zajął 3. miejsce w klasyfikacji generalnej tego cyklu, o 5 punktów wyprzedzając Jana Bombka. W marcu 2020 w Oberwiesenthal wystartował na mistrzostwach świata juniorów – w konkursie indywidualnym był czwarty (po 1. serii był trzeci), przegrywając z trzecim Markiem Hafnarem o 4,2 punktu, a w zmaganiach drużynowych ze słoweńską kadrą zdobył złoty medal.

Latem 2020 dwukrotnie plasował się pod koniec trzeciej dziesiątki zawodów Letniego Pucharu Kontynentalnego w Wiśle. W lutym 2021 w Lahti wystąpił na mistrzostwach świata juniorów – indywidualnie był 10., a w konkursie drużynowym zdobył srebrny medal. Kilka dni wcześniej w tej samej miejscowości zajął 3. lokatę w konkursie FIS Cupu. W sezonie 2020/2021 stawał jeszcze na podium zawodów Alpen Cup, plasując się 1. i 2. miejscu rozegranych we wrześniu 2020 konkursów w Berchtesgaden. W sezonie zimowym nie punktował w Pucharze Kontynentalnym ani Pucharze Świata, w zawodach najwyższej rangi przystępując do rywalizacji tylko w konkursach w Planicy (odpadł w kwalifikacjach do pierwszego z nich, a w drugim był 54.).

Latem 2021 ponownie w Letnim Pucharze Kontynentalnym plasował się najwyżej w trzeciej dziesiątce. W sezonie zimowym 2021/2022 uzyskiwał lepsze rezultaty niż latem: startował głównie w Pucharze Kontynentalnym, gdzie punktował w większości konkursów (13. miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu), ośmiokrotnie plasując się w czołowej dziesiątce poszczególnych zawodów (najwyżej na 4. pozycji). W Pucharze Świata czterokrotnie przystępował do rywalizacji indywidualnej, awansując do konkursu głównego tylko w austriackiej części 70. Turnieju Czterech Skoczni, gdzie w obu zawodach plasował się pod koniec piątej dziesiątki.

Jest medalistą mistrzostw Słowenii – w grudniu 2017 zdobył srebrny medal Mistrzostw Słowenii w Skokach Narciarskich 2018 w konkursie drużynowym na skoczni dużej, w październiku 2018 zdobył taki sam krążek letnich mistrzostw kraju w zawodach indywidualnych na obiekcie normalnym, w grudniu 2018 zwyciężył w konkursie drużynowym Mistrzostw Słowenii w Skokach Narciarskich 2019, w grudniu 2019 zdobył srebrny medal w rywalizacji drużynowej zimowych mistrzostw kraju, wynik ten powtarzając w grudniu 2020 podczas konkursu drużynowego Mistrzostw Słowenii w Skokach Narciarskich 2021, a w grudniu 2021 zdobył brązowy medal z zmaganiach drużynowych podczas zimowych mistrzostw kraju.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Ž. Mogela na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 18 lutego 2023

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2001